Maire puede ser referido para:
 Un alcalde.
 René Charles Maire, Botánico francés.